Abrebujo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Amaranthus retroflexus; o
 el nombre común de la planta Salsola kali.